Кубышкин — русская фамилия. Известные носители:
 Кубышкин, Александр Иванович (род. 1950) — российский историк.
 Кубышкин, Алексей Ананьевич (род. 1928) — советский государственный деятель.
 Кубышкин, Валерий Алексеевич (род. 1944) — российский хирург, академик РАН.
 Кубышкин, Василий Андреевич — Герой Социалистического Труда (1966).
 Кубышкин, Владимир Николаевич (род. 1968) — белорусский поэт-песенник и музыкальный продюсер.
 Кубышкин, Илья Анатольевич (род. 1996) — российский футболист.
 Кубышкин, Константин Владимирович (род. 1974) — скульптор.
 Кубышкин, Павел Антонович (1920—1977) — советский танкист, Герой Советского Союза (1945).